El Comtat d'Ellis és el nom de diversos comtats als Estats Units:

 Comtat d'Ellis, Kansas
 Comtat d'Ellis, Oklahoma
 Comtat d'Ellis, Texas